Czkałowo – wieś w Kazachstanie, w obwodzie karagandyjskim, w rejonie Bukar Żyrau
 Czkałowo – wieś w Kazachstanie, w obwodzie północnokazachstańskim, w rejonie Tajynsza
 Czkałowo – wieś w Rosji, w obwodzie kaliningradzkim, w rejonie niestierowskim